Molinos puede hacer referencia a:
 El plural de molino.

Asimismo, puede referirse a los siguientes poblados o divisiones administrativas:
 Departamento de Molinos, división administrativa de la provincia de Salta, Argentina.
 Molinos, localidad del departamento de Molinos, Argentina.
 Molinos, localidad de la provincia de Arica, Chile.
 Molinos, localidad de la provincia de Teruel, España.
 Molinos de Duero, localidad de la provincia de Soria, España.
 Molinos de Razón, localidad de la provincia de Soria, España.
 Los Molinos de Ocón, aldea de la comunidad autónoma de La Rioja, España.

Además, puede hacer referencia a:
 Molinos, estación del sistema de transporte TransMilenio de Bogotá, Colombia.
 Molinos de viento, canción del grupo español El mago de Oz.
 Molinos de viento (1910), opereta de Pablo Luna.
 Molinos Río de la Plata, empresa alimentaria argentina.
 Miguel de Molinos (1628-1696), teólogo quietista español.